Гварде́йская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Гвардейская улица — улица в Архангельске.
 Гвардейская улица — улица во Владикавказе.
 Гвардейская улица — улица в Волгограде.
 Гвардейская улица — улица в Казани.
 Гвардейская улица — улица в Кирове Кировской области.
 Гвардейская улица — улица в Липецке.
 Гвардейская улица — улица в Москве.
 Гвардейская улица - улица в Миассе.
 Гвардейская улица — улица в Мурманске.
 Гвардейская улица — улица в Новочеркасске.
 Гвардейская улица — улица в Петрозаводске.
Гвардейская улица — улица в Самаре. 
 В Санкт-Петербурге:
 Гвардейская улица — улица в Красном Селе.
 Гвардейская улица — улица в Ломоносове.
 Гвардейская улица — улица в Саратове.
 Гвардейская улица — улица в Тюмени.
 Гвардейская улица — улица в Уфе.

Крым 
 Гвардейская улица — улица в Севастополе.

Украина 
 Гвардейская улица — улица в Днепре.
 Гвардейская улица — улица в Киеве.
 Гвардейская улица — улица в Кременчуге.
 Гвардейская улица — улица в Мелитополе.
 Гвардейская улица — улица в Николаеве.
 Гвардейская улица — улица в Полтаве.
 Гвардейская улица — улица в Прилуках.
 Гвардейская улица — улица в Ужгороде.
 Гвардейская улица — улица в Харькове.
 Гвардейская улица — улица в Черкассах.
 Гвардейская улица — прежнее название улицы Героев Майдана во Львове.

См. также 
 Гвардейская площадь
 Красногвардейская улица